Gerpinnes is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De gemeente ligt een tiental kilometer ten zuiden van de stad Charleroi en telt ruim 12.000 inwoners.

Kernen
Gerpinnes telt naast Gerpinnes-centrum nog vijf deelgemeenten. Vier dorpen liggen naast elkaar, ten noorden van Gerpinnes. Loverval ligt nog verder noordwaarts, vlak bij de stedelijke agglomeratie van Charleroi, en van de rest van de fusiegemeente Gerpinnes gescheiden door een bosrijk gebied.

Deelgemeenten

Overige kernen
Binnen de deelgemeente Gerpinnes zelf liggen naast de echte dorpskern nog de kleine dorpjes Hymiée en Fromiée, en in het westen het gehucht Les Flaches. Op het grondgebied van Acoz ligt ten noorden van Joncret nog het gehucht Lausprelle.

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Cultuur en folklore 

In Gerpinnes wordt de Marche Sainte-Rolende gehouden. Dit is een van de vijftien folkloristische stoeten van de Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse die in 2012 door UNESCO opgenomen zijn als werelderfgoed op de Representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.
In september wordt ook de Marche Saint-Pierre gehouden. Aan deze variant op de Rolendeprocessie doen enkel jongeren en kinderen mee. Het kwam voort uit het verbod op de processie in de Tweede Wereldoorlog, waar een leraar zich niet aan hield en een processie voor kinderen opstartte.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Bekende inwoners
 De zakenman Albert Frère woonde tot zijn overlijden in Gerpinnes.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Gerpinnes

Externe links
  Website van de gemeente
  Website van de scouts "Frère Pierre" van Gerpinnes

Plaats in Henegouwen